Björklund kan syfta på:

 Björklund – ett efternamn samt personer med namnet
 Björklund (torp) – ett tidigare torp i Österhaninge socken
 Björklunds hage – ett gravfält från äldre och yngre järnålder vid Bällstavägen i Norra Ängby i Västerort
 Björklundstorpet – platsen för det tidigare Björklunds torp i Björklunds hage